Paperino si comporta bene (Donald Duck – Good Deeds) – fumetto del 1943 di Carl Barks, noto anche come Paperino aviatore
Paperino pilota razzo (Test Pilot Donald) – film del 1951 diretto da Jack Hannah, noto anche come Paperino aviatore